Бочен има више значења:

 Бочен (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Бочен (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику